Bonacker ist der Name von
 Bonacker (Bad Laasphe), einem untergegangenen Dorf in Nordrhein-Westfalen
 Bonacker (Meschede), ein Ortsteil von Meschede in Nordrhein-Westfalen
 Bonacker (Laterns), ein Ortsteil von Laterns in Vorarlberg

Bonacker ist der Familienname folgender Personen:
 Horst Bonacker (* 1937), deutscher Fußballschiedsrichter
 Matthäus Bonacker (1734–1802), deutscher evangelisch-lutherischer Pfarrer, Schriftsteller und Verfasser geistlicher Lieder
 Senta Bonacker (1906–1975), deutsche Film- und Theaterschauspielerin
 Thorsten Bonacker (* 1970), deutscher Soziologe und Konfliktforscher

Siehe auch:
 Bohnacker